Cryptophaea är ett släkte av trollsländor. Cryptophaea ingår i familjen Euphaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Cryptophaea